Weckenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Weckenmann (* 1944), ehemaliger deutscher Hochschullehrer
 Johann Georg Weckenmann (1727–1795), deutscher Bildhauer
 Ruth Weckenmann (* 1959), deutsche SPD-Politikerin, MdL von Baden-Württemberg

Weckenmann steht für:
 ein Brot aus Hefeteig, siehe Stutenkerl